Це́рква свято́ї А́нни (, , , ) — назва християнських церков, названих на честь святої Анни.

Список

Базиліка святої Анни, Єрусалим.
 Монастир святої Анни, Єрусалим.

Церква святої Анни, Вільнюс.

Церква святої Анни, Борислав.
 Церква святої Анни, Буківцьово.
 Церква святої Анни, Львів.
 Церква святої Анни, Мельники.
 Костел святої Анни, нині Церква новомучеників українського народу, Зборів.
 Костел святої Анни, Ковель.
 Костел святої Анни, Милятин.
 Костел святої Анни, Полонне.
 Костел святої Анни, Скалат.
 Костел святої Анни, Сусідовичі.
 Костел Святої Анни в дальніх Гречанах (Хмельницький).
 Костел святої Анни, Хмельницький; у 1936 р. зруйнований за рішенням радянської влади.
 Костел святої Анни, Тлумач.
 Церква Успіння святої Анни (Джурин)
 Каплиця Святої Анни